ANI puede referirse a:

 El Aeropuerto de Aniak, según su código IATA.
 La Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia.
 La Agencia Nacional de Inteligencia de Chile.
 La Alianza Nacional de los Independientes, desaparecido partido político de Chile.
 La Asociación Nacionalista Italiana, ya desaparecida.
 El formato ANI, formato de archivo de gráficos utilizado para cursores animados en los sistemas operativos Windows.

Siglas